Pride 11: Battle of the Rising Sun foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships. Aconteceu no Osaka Castle Hall em Osaka, Japão em .

Resultados

Ligações Externas 

2000 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2000